Adelaide Pandiani-Maraini (1836-1917), Italiaans-Zwitserse beeldhouwster
 Carolina Maraini-Sommaruga (1869-1959), Zwitserse filantrope

Zwitserse achternaam